Кра́сная гвозди́ка — название нескольких объектов:

 Красная гвоздика — пансионат в Сочи.
 Красная гвоздика — международный молодёжный песенный фестиваль.